Torrent Gros (Ripollès)
 Torrent Gros (Pallars Sobirà)
 Torrent Gros (Baixa Cerdanya)
 Torrent Gros (Mallorca)